Boffi est un patronyme italien porté notamment par :

 Aldo Boffi (1915–1987), footballeur italien.
 Franco Boffi (1958-), demi-fondeur italien.
 José Luis Boffi (1897–1981), footballeur et entraîneur argentin.
 Luigi Boffi (1846–1904), architecte italien.